Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK BSK Budaševo, ali se nije plasirao u viši rang. Iz 1. ŽNL Sisačko-moslavačke su u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispali NK Jelengrad Gornja Jelenska, SNK Moslavac Popovača i NK Topusko.

Tablica

Izvori 

 NK Sokol Velika Ludina: Seniori 2004/05 1. ŽNL

2004-05
sisačko-moslavačka-1